Cavallotta ima više značenja:
 Cavallotta, Cuneo
 Cavallotta, Milano